Чан Чонг Кім (1883—1953) — в'єтнамський педагог і політик, прем'єр-міністр короткочасного прояпонського уряду так званої «В'єтнамської імперії» у 1945 р.

 Аннабель Чонг (* 1975) — американська порноакторка сингапурського походження.
 Маркус Чонг (* 1967) — американський кіноактор.
 Рей Дон Чонг (* 1961) — американська та канадська кіноакторка.
 Томмі Чонг (* 1938) — канадський й американський актор та музикант.